Alberndorf peut faire référence à :
 Alberndorf im Pulkautal, commune autrichienne du district de Hollabrunn, en Basse-Autriche ;
 Alberndorf in der Riedmark, commune autrichienne du district d'Urfahr-Umgebung, en Haute-Autriche.